El Torneig de Bucarest 2016, oficialment conegut com a BRD Bucharest Open 2016, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als International Tournaments de la WTA. La tercera edició del torneig es va celebrar entre l'11 i el 17 de juliol de 2016 al Arenele BNR de Bucarest (Romania).

La tennista local Simona Halep va guanyar el segon títol a Bucarest i també el segon de l'any (2014).

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2016
WTA Tour 2016